Чемпионат Польши 1972 — 29-е первенство, которое проходило с 6 по 24 февраля во Вроцлаве.

Таблица

Ссылки 
 XXIX Szachowe Mistrzostwa Polski Wrocław 1972
 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1972 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам